Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2003

Tävlingarna vid de 9 :e världsmästerskapen i friidrott inomhus genomfördes 14 mars – 16 mars 2003 i Birmingham i Storbritannien.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

2003 i Storbritannien
Internationella friidrottstävlingar i Storbritannien
Friidrottsåret 2003
2003
Internationella sportevenemang i Birmingham
Birmingham under 2000-talet